Остафійчу́к — українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Осташ, також Остап, Остан, Стаф.

Носії 
 Остафійчук Богдан Костянтинович (нар. 1948) — доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Прикарпатського уінверситету імені В. Стефаника.
 Остафійчук Василь Георгійович (нар. 1957) — український театральний актор і режисер, народний артист України.
 Остафійчук Віталій Васильович (нар. 1978) — громадський діяч, волонтер.
 Остафійчук Григорій Володимирович (нар. 1971) — юрист, колишній начальник головного слідчого управління СБУ.
 Остафійчук Іван Васильович (нар. 1940) — український художник, лауреат Шевченківської премії.
 Остафійчук Ростислав Сергійович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки

Див. також 
 Осташко
 Осташ
 Осташенко
 Остащенко
 Остащук
 Астапенко
 Асташенко
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'юк
 Остап'як
 Остапович